Le .44 auto mag est une munition de pistolet crée en 1971 à partir d'un étui de .308 Winchester raccourci à 33 millimètres et d'une balle de calibre .44 (10.9mm)

Armes tirant ces munitions 

 AutoMag
 Wildey

Références 
 Connaître les armes et les munitions, Philippe Peseux ; Société des écrivains, 2013. .

Munition